Oilton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oilton (Kentucky)
 Oilton (Oklahoma)
 Oilton (Texas)